Il termine Fonte della Salute è riferibile a diverse voci:

Fontane 
Fonte della Salute a Fara Novarese

Impianti Termali 
Stabilimento termale Acque della Salute a Livorno

Toponomastica 
Ayn as Jafat (arabo, Fonte della Salute) presso Ragusa